Чародинский район () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Дагестан Российской Федерации.

Административный центр — село Цуриб.

География 
Чародинский район расположен в юго-западной части Дагестана. Граничит на северо-востоке с Гунибским, на востоке — с Лакским, на юге — с Рутульским, на юго-западе — с Тляратинским, на северо-западе — с Шамильским районами республики. Площадь территории района составляет 894,03 км².

История 
До установления советской власти на территории нынешнего Чародинского района находились «вольные общества» Кенсерух, Карах и Мукрах.

Чародинский район был образован 3 июля 1929 года, и первоначально в его состав входило 53 сельских совета, с общей площадью территории района в 1124 км².

Население 

 Национальный состав

Чародинский район является моноэтническим аварским районом, в котором аварцы составляют 97,3 % населения. В районе проживают аварцы (включая арчинцев) и лакцы.

Лакцы населяют село Шалиб, арчинцы проживают в 7 сёлах Арчибского сельсовета (Арчиб, Хитаб, Алчуниб, Кубатль, Кесер, Хилих и Калиб), а в остальных 45 сёлах района проживают аварцы.

Национальный состав населения по данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Территориальное устройство 
Чародинский район в рамках административно-территориального устройства включает сельсоветы и сёла.

В рамках организации местного самоуправления в одноимённый муниципальный район входят 13 муниципальных образований со статусом сельского поселения, которые соответствуют сельсоветам и сёлам.

Населённые пункты 
В районе 53 сельских населённых пункта:

 Кутаны
Село Цадах представляет собой анклав Чародинского района на территории равнинного Бабаюртовского района.

Известные уроженцы 
Родившиеся в Чародинском районе:

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт района

Комментарии 
Комментарии